Jällsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jällsjö, sjö i Kungsbacka kommun,  (7 ha)
Jällsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (1,6 ha)
Jällsjön (Hillareds socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Jällsjön (Mjöbäcks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (5,54 ha)
Jällsjön (Yxnerums socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (26,2 ha)
Jällsjön (Östra Ryds socken, Östergötland), sjö i Söderköpings kommun,  (6,24 ha)
Jällsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun, 
Jällsjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (66,7 ha)
Lill-Jällsjön, sjö i Härjedalens kommun, 
Stor-Jällsjön, sjö i Härjedalens kommun,  (8,31 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn